Беспятово — название населённых пунктов.

Россия 
 Беспятово — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Беспятово — деревня в Ступинском районе Московской области.